Mathar ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Mathar (* 1936), deutscher Schriftsteller und Sachbuchautor
 Ludwig Mathar (1882–1958), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Matar (Begriffsklärung)
 Mattar